Johann Rossmäßler ist der Name folgender Personen:

* Johann Adolf Rossmäßler (1770–1821), deutscher Kupferstecher 
 Johann August Rossmäßler (1752–1783), deutscher Zeichner und Kupferstecher